Auguste-Alexandre Ducrot – generale francese
Vittorio Ducrot – designer, imprenditore e politico italiano
Giuseppe Ducrot – scultore italiano
Studio Ducrot – atelier per la produzione di arredi e di interni
Officine Ducrot, ex area industriale di Palermo
Aeronautica Ducrot – azienda aeronautica italiana, con sede a Palermo
Ducrot SLD – prototipo di aereo da caccia
Oswald Ducrot – linguista francese